Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Sainte-Croix en l’honneur de la Vraie Croix :

 la cathédrale Sainte-Croix de Barcelone en Espagne ;
 la cathédrale Sainte-Croix de Cochin en Inde ;
 la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans en France ;
 la cathédrale Sainte-Croix de Paris en France.

Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de la Sainte-Croix, du même vocable :
 la cathédrale de la Sainte-Croix de Boston aux États-Unis ;
 la cathédrale de la Sainte-Croix de Lagos au Nigeria.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Sainte-Croix